Il gruppo della medenbachite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della medenbachite 
 Cobaltneustädtelite
 Medenbachite
 Neustädtelite

Note 

Medenbachite